

Бакаєво — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Бакаєво — село, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Бакаєво — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область
 Бакаєво — село, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Бакаєве
 Новобакаєво